Petra Novotná ist der Name folgender Personen:

* Petra Novotná (Orientierungsläuferin) (* 1966), tschechische Orientierungsläuferin
 Petra Novotná (Volleyballspielerin) (* 1981), tschechische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin